Джимми Тернбулл:
 Тернбулл, Джимми (1884—?) — шотландский футболист.
 Тернбулл, Джимми (?—?) — английский футболист, лучший бомбардир чемпионата Ирландии 1935/36